Авез Махмуд оглу Алибеков (22 марта 1895 — 24 декабря 1978) — командир эскадрона, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

Биография 
Авез Махмуд оглу Алибеков родился в 1895 году в с. Мердинли Джебраильского уезда Елизаветпольской губернии. В 1914 году призван по мобилизации в царскую армию, до 1917 года участвовал в Первой мировой войне, дослужился до звания подпоручика.

Во время Первой мировой войны сражался в составе мусульманской «Дикой дивизии» на Австрийском фронте. Кавалер четырёх Георгиевских крестов. Во время Гражданской войны был командиром эскадрона, полка, бригады в составе Первой Конной армии. Воевал под Ростовом, на Кубани, под Царицыном и на Северном Кавказе.

В феврале 1918 года пошёл добровольцем в Красную Армию.

В Великую Отечественную войну в должности командира эскадрона воевал на Кавказе, Кубани и Украине. Войну закончил в Польше, после полученного тяжёлого ранения.

Авез Алибеков награждён орденом Ленина и медалями.

Награды 
 орден Ленина

См. также 
 Азербайджан в Великой Отечественной войне

Примечания

Литература 
 Чингизоглы А. Физули. — Баку: Мутарджим, 2017. — 642 c.

Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Подпоручики
Первоконники
Участники Великой Отечественной войны
Военные Азербайджана